Владимир Радманович (; родился 19 ноября 1980 года в Требине, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист.

Карьера

До НБА 
Баскетбольную карьеру начал в 1997 году в Сербии в «Црвена звезда» и БК ФМП.

НБА 
На Драфте НБА 2001 года был выбран «Сиэтлом» под общем номером 12. В Суперсоникс он провёл 4 года. В 2006 году Радманович перебрался в «Лос-Анджелес Клипперс», но в июле ушёл в другой клуб Лос-Анджелеса, «Лейкерс». В 2009 году Владимир Радманович перешёл в «Бобкэтс». В ноябре 2009 Радманович перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз». 9 декабря 2011 года Владимир подписал контракт с «Атлантой».

19 июля 2012 года подписал однолетний контракт с «Чикаго Буллз».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по баскетболу
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Чикаго Буллз»